

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Powstała Stela Meszy.